Distrito Centro puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

África 
 Distrito Centro, uno de las entidades de Botsuana.

América 
 Distrito Centro de la ciudad de Rosario, Argentina.
 Distrito Central, municipio del departamento de Francisco Morazán, en Honduras.
 Distrito Centro, subdivisión del estado de Oaxaca, en México.

Asia 
 Distrito Centro, uno de los mehoz de Israel.
Distrito Central ,división de Hong Kong, China.

Europa 
 Distrito Central, división de la unidad municipal de Sochi, en Rusia.

España 
 el distrito Centro de la ciudad de Alcalá de Henares.
 el distrito Centro de la ciudad de Córdoba.
 el distrito Centro de la ciudad de Gijón.
 el distrito Centro de la ciudad de Granada.
 el distrito Centro de la ciudad de Jerez de la Frontera.
 el distrito Centro de la ciudad de Logroño.
 el distrito Centro de la ciudad de Madrid.
 el distrito Centro de la ciudad de Málaga.
 el distrito Centro de la ciudad de Marbella.
 el distrito Centro de la ciudad de Móstoles.
 el distrito Centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
 el distrito Centro de la ciudad de Palma de Mallorca.
 el distrito Centro de la ciudad de San Roque.
 el distrito Centro de la ciudad de Zaragoza.

de:Zentralrajon